

Toponyme 
Bassène peut désigner plusieurs localités de la région de Ziguinchor au Sénégal :
 Bassène (communauté rurale de Djibidione)
 Balla Bassène (communauté rurale de Djibidione)
 Bassène Kansana (communauté rurale d'Oulampane)
 Bassène Mandouard (communauté rurale d'Oulampane)

Patronyme 

 Marcel Bassène (1946-2006), homme politique sénégalais.

Homonymie de toponyme